Джо́натан Хейз (; ) — американский актёр кино и телевидения, изредка выступал как сценарист, продюсер и в других кинематографических ипостасях. Снимался преимущественно в фильмах ужасов режиссёра Роджера Кормана.

Биография 
Джонатан Хейз родился 1 апреля 1929 года в городе Питтсбург (штат Пенсильвания, США).

В 1953 году был обнаружен «охотником за талантами» в то время как работал заправщиком на АЗС. Начал сниматься в кино, и за шесть лет (1954—1960) появился в 23 фильмах и 8 эпизодах 8 сериалов. Затем в кинокарьере Хейза наступил перерыв, и хоть он и продолжил сниматься в дальнейшем, но с длительными перерывами, во второстепенных ролях и в малоизвестных фильмах. Также периодически пробовал себя как сценарист, продюсер, ассистент режиссёра, но особого успеха нигде не добился.

Избранные работы

Актёр 
 1954 —  / Monster from the Ocean Floor — Джо
 1954 —  / The Fast and the Furious — спаситель Конни Эдэйр (в титрах не указан)
 1955 — К востоку от рая / East of Eden — сын Пискоры (в титрах не указан)
 1955 — Пять ружей Запада / Five Guns West — Уильям Парселл «Билл» Кэнди
 1955 — Женщина из племени апачей / Apache Woman — Том Чендлер
 1955 — День, когда Земле пришёл конец / Day the World Ended — заражённый радиацией
 1956 —  / Swamp Women  — Чарли, карманник
 1956 —  / The Oklahoma Woman — Блэки Томпсон
 1956 —  / Gunslinger — Джейк Хейс
 1956 — Оно захватило мир / It Conquered the World — рядовой Мануэль Ортис
 1957 —  / Naked Paradise — Стоуни Гратони
 1957 — Не с этой Земли / Not of This Earth — Джереми Перрин
 1957 —  / Rock All Night — Джои
 1957 — Сага о женщинах-викингах и об их путешествии к водам Великого морского змея / The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent — Оттар
 1957 —  / Carnival Rock — Макс
 1958 —  / Stakeout on Dope Street — Джулиан «Вес» Веспуччи
 1958 —  / Teenage Caveman — Кучерявый Мальчик
 1958 —  / Ghost of the China Sea — Ларри Питерс
 1959 —  / Forbidden Island — Джек Мотнер
 1960 — Магазинчик ужасов / The Little Shop of Horrors — Сеймур Крелборн, помощник флориста
 1963 — Страх / The Terror — Густаф
 1963 — Человек с рентгеновскими глазами / X: The Man with the X-ray Eyes — Геклер (в титрах не указан)
 1966 — Кровавая баня / Blood Bath — битник
 1967 — Резня в день Святого Валентина / The St. Valentine's Day Massacre — бандит, переодетый в полицейского (в титрах не указан)
 1982 — Полиция нравов / Vice Squad — щёголь
 1998 — Крутые бобры / The Angry Beavers — Манн Серванте (озвучивание, в эпизоде The Day the World Got Really Screwed Up)

Сценарист 
 1959 —  / Forbidden Island — редактор сценария (в титрах не указан)
 1960 —  / 77 Sunset Strip — сценарист эпизода Family Skeleton
 1962 —  / Invasion of the Star Creatures — сценарист

Продакшен-менеджер 
 1954 —  / The Fast and the Furious
 1955 — Тварь с миллионом глаз / The Beast with a Million Eyes
 1956 —  / Female Jungle
 1969 —  / Childish Things
 1969 —  / Medium Cool

 Продюсер 
 1969 —  / Medium Cool — линейный продюсер (в титрах не указан)
 1972 —  / Another Nice Mess — продюсер
 1979 —  / 11th Victim — ассоциативный продюсер

 Прочие работы 
 1967 — Рождённые неприкаянными / The Born Losers — ассистент режиссёра

 Примечания 

 Литература 
 Джастин Хамфрис. «Names You Never Remember, With Faces You Never Forget» (2006), изд. BearManor Media'', ISBN 1-59393-041-0

Ссылки 

Киноактёры США